Márcia Narloch (Joinville, 28 de março de 1969) é uma maratonista brasileira. 

Considerada a melhor atleta do país na atualidade, venceu a Maratona de São Paulo por três vezes, sendo a última em 2005. Nas Olimpíadas de Atenas, em 2004 Márcia não aguentou e abandonou a prova. Em 2000, obteve a 6ª colocação na Corrida de São Silvestre e, em 2002, foi vencedora da Volta Internacional da Pampulha. 

Ela vem se aprimorando através dos anos, se tornando uma atleta cada vez mais combativa e concentrada. Numa das edições das Dez Milhas Garoto, por exemplo, trombou com um cavalete, caiu, levantou-se e ainda venceu a competição.

Ligações externas 
 

Fundistas de Santa Catarina
Maratonistas de Santa Catarina
Naturais de Joinville
Atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Atletas do Club de Regatas Vasco da Gama
Vencedores da Prova Rústica Tiradentes
Vencedores da Volta Internacional da Pampulha